Piornal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piornal (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Piornal (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar